Ово је списак 26 региона Француске поређаних по броју становника:

Види још 
 Региони Француске по густини становника
 Региони Француске по површини

Француски региони